Isola Memmia è:

 Isola Memmia – antico nome dell'Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia
 Isola Memmia  –  nome dell'isola artificiale che sorge al centro del Prato della Valle a Padova